Albert I av Belgien (), född 8 april 1875 i Bryssel i Belgien, död 17 februari 1934 i Marche-les-Dames i Namur, var Belgiens kung 1909-1934.

Biografi
Han var son till Philip av Flandern och Maria av Hohenzollern-Sigmaringen.

Han blev regent 1909 efter sin farbror, Leopold II.

Under första världskriget fördrevs han med sin familj från den belgiska huvudstaden. Han deltog aktivt vid fronten som befälhavare för den belgiska armén och blev mycket beundrad för sitt mod och handlingskraft. Han fick smeknamnet "Soldatkungen" (franska Le Roi Soldat) och även Le Roi Chevalier.

Albert var mycket intresserad av det sociala uppbyggnadsarbetet i Belgien. Hans och hans gemåls sociala engagemang gjorde att paret vann stor popularitet i Belgien. Albertkanalen i nordöstra Belgien är namngiven efter honom.

Han omkom vid en bergsbestigning i berget Marche de Dame nära Namur.

Han gifte sig 2 oktober 1900 i München med Elisabeth av Bayern.

Barn 

 Leopold III av Belgien (1901−1983)
 Charles av Flandern (1903−1983); regent 1944−1950.
 Marie José (1906−2001); gift 1930 med Umberto II

Utmärkelser 

   Riddare av Serafimerorden, 12 mars 1910.

Se även 

 1290 Albertine

Referenser 

 Aronson, T., The Coburgs of Belgium, Cassell, 1969

Fotnoter

Externa länkar 

 

Personer i Belgien under 1800-talet
Personer i Belgien under 1900-talet
Födda 1875
Avlidna 1934
Belgiens regenter
Huset Wettin
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Storkorset av Leopold II:s orden
Personer från Bryssel
Storkorset av Hederslegionen
Personer i Belgien under första världskriget